Дидыч — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дидыч, Валентин Владимирович (род. 1957) — украинский политический и государственный деятель, народный депутат Украины VIII созыва.
 Дидыч, Сергей Васильевич (1969—2014) — общественный активист, погибший на киевском Евромайдане, Герой Украины.

Термин «дидыч», происходящий от  — наследник, применялся в XIV—XIX веках на территориях Великого княжества Литовского и Речи Посполитой по отношению к помещикам, владевшим землями доставшимися им на основании наследственного права. Как правило, одновременно они располагали различными королевскими привилегиями, гетманскими универсалами или царскими грамотами и, также, могли передавать эту землю по наследству.

Примечания